Мартит может означать:

 Мартит — В минералогии, разновидность гематита. Псевдоморфоза гематита по магнетиту.
 
 МАРТИТ — Московская академия рынка труда и информационных технологий.